Trierarchuncus prairiensis — вид ящеротазових динозаврів родини альваресзаврових (Alvarezsauridae), що існував в Північній Америці наприкінці крейди (66 млн років тому).

Історія відкриття 
У 1980 році у відкладеннях формації Гелл-Крік у штаті Монтана виявлено рештки кінцівок невеликого динозавра — три фаланги з кігтями, дистальний кінець променевої кістки та фрагментарну плеснову кістку. Зразки зберігалися неописаними до 2020 року, коли їх визначили як новий вид альваресзаврів.

Опис 
За оцінками, динозавр сягав 30 см заввишки та 80-100 см завдовжки.

Філогенія 
Кладограма, що відображає еволюційні зв'язки виду:

Примітки 

Альваресзавроїди
Динозаври Північної Америки
Динозаври крейдового періоду
Вимерлі тварини, описані 2020